Франц Кронес (; 19 ноября 1835—17 октября 1902, Грац) — австрийский историк.

Биография 

Был профессором в Граце; напечатал: «Umrisse des Geschichtslebens der deutsch-österr. Ländergruppe vom X bis XVI Jahrh.» (Инсбр., 1863); «Die österr., böhm. und ungar. Länder 1437—1526» (составляет 6 том «Oesterr. Geschichte für das Volk», Вена, 1864); «Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II» (Грац, 1871); «Handbuch der Geschichte Oesterreichs» (Берл., 1876—1879); «Grundriss der österr. Geschichte» (Вена, 1881—1883); «Zur Geschichte Oesterreichs 1792—1815» (Гота, 1886); «Die deutsche Besiedelung der östl. Alpenländer» (Штуттг., 1889); «Aus Oesterreichs stillen und bewegten Jahren, 1810-12 und 1813-15» (Инсбр., 1892) и др.

Литература 

 

Историки Австрии
Историки по алфавиту
Ректоры Грацского университета